День соцработника - сокращённое название профессионального праздника, которым может являться:

 , — День социального работника.
 , — День работника социальной сферы.

Социальная сфера